Grotrian ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Grotrian (1803–1860), deutscher Instrumentenbauer
 Theodor Christoph Grotrian (1755–1829), Generalsuperintendent und Verleger in Holzminden
 Walter Grotrian (1890–1954), deutscher Astronom und Astrophysiker
 Willi Grotrian-Steinweg (1868–1931), deutscher Pianofortefabrikant

Grotrian steht für folgende Unternehmen:
 Grotrian-Steinweg, deutscher Klavierhersteller

Siehe auch:
 Grotian